Slatnik je lahko:

 Slatnik, naselje v občini Ribnica
 Slatnik, vrh nad Soriško planino
 Mali Slatnik, naselje v občini Novo mesto
 Veliki Slatnik, naselje v občini Novo mesto